Тронконес има више значења:

 Тронконес, Емилијано Запата (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тронконес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику